Mabel's Awful Mistakes é um filme de comédia norte-americano de 1913, estrelado por Mabel Normand e dirigido por Mack Sennett. O elenco do filme também apresenta Mack Sennett, Ford Sterling e Edgar Kennedy.

Elenco 
 Mack Sennett ... Jones
 Mabel Normand ... Mabel
 Ford Sterling ... Smith

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes de comédia da década de 1910